La fiebre causada por psicódidos (en inglés, sandfly fever) se refiere al aumento de temperatura corporal causado por infecciones transmitidas a través de picaduras de moscas de la familia Psychodidae. Por ahora puede referirse a dos enfermedades distintas:

 Fiebre pappataci, la más común, causada por un arbovirus.
 Leishmaniasis visceral, o kala-azar.